La nazionale di pallavolo maschile dell'Irlanda del Nord è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Irlanda del Nord ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Irlanda del Nord.

Risultati

Campionato europeo dei piccoli stati

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile dell'Irlanda del Nord

Collegamenti esterni